Jimbor (okręg Bistriţa-Năsăud)
 Jimbor (okręg Braszów)